Osoby o tym nazwisku:
 Bolesław Robakowski – działacz samorządowy
 Czesław Robakowski – polski górnik i polityk, poseł na Sejm
 Józef Robakowski – polski artysta multimedialny, fotograf, autor filmów, obrazów, instalacji, cyklów fotografii i działań akcyjnych
 Kazimierz Robakowski – polski historyk i politolog